Cratere Trouvelot – cratere lunare
Cratere Trouvelot – cratere su Marte